Een periode-6-element is een chemisch element in de zesde regel (of periode) van het periodiek systeem der elementen, inclusief de lanthaniden. Deze elementen kenmerken zich doordat de 1s-, 2s-, 2p-, 3s-, 3p-, 4s-, 4p-, 4d-, 5s- en 5p-schillen geheel met elektronen gevuld zijn. Van het begin tot het einde van deze periode worden de 4f-, 5d-, 6s- en 6p-schil opgevuld. In het begin van de periode gebeurt dat systematisch, maar als gevolg van onderlinge afstoting wordt de opvulling verderop minder overzichtelijk. 

De elementen in de zesde periode zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Chemisch element